Cell může být:

 Splinter Cell – počítačová hra
 Soft Cell – britské hudební duo
 The Cell – česko-americká hudební skupina
 Cell (procesor) – IBM Cell – RISC procesor firmy IBM, který je použit v hrací konzoli PlayStation 3 a několika superpočítačích
 Cell (časopis) – vědecký časopis
 Cell (novela) – hororová novela Stephena Kinga z roku 2006

Související články 
 Cela